Seznam cerkva in kapel po nadmorski višini v Sloveniji vsebuje tiste sakralne stavbe, ki se nahajajo nad 1000 metri nadmorske višine. Podatki o nadmorskih višinah so vzeti iz Atlasa okolja.

Seznam

Viri